Augusto Theodoli (1819, Rome  1892, Rome), un cardinal italien ;
 Gregorio Theodoli (?, Forlì  1227, Anagni), un cardinal italien ;
 Mario Theodoli (1580, Rome  1650, Rome), un cardinal italien.

Voir aussi 
 Theodolite
Patronyme italien